Суперкубок Европы 1976 () — 4-й розыгрыш Суперкубка Европы. Матчи прошли 17 и 30 августа 1976 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене и на стадионе Емиля Версе в Брюсселе. В турнире встретились победитель Кубка европейских чемпионов 1975/1976 «Бавария» и победитель Кубка обладателей кубков УЕФА 1975/1976 «Андерлехт». Обладателем Суперкубка Европы стал бельгийский «Андерлехт», переигравший «Баварию» по сумме двух встреч со счётом 5:3 (поражение в гостях 1:2 и домашняя победа 4:1).

Первый матч

Ответный матч 

1976
Суперкубок УЕФА
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Бавария» Мюнхен
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
События 17 августа
События 30 августа
Спорт в Германии в 1976 году
Международные соревнования по футболу в Германии
Август 1976 года
Спорт в Бельгии в 1976 году